Санита́рный тра́нспорт:

 Санитарный транспорт — совокупность транспортных средств, специально сконструированных или приспособленных для перевозки больных, а также эвакуации пораженных и раненых;
 Санитарный транспорт — вспомогательное судно в составе Военно-Морского Флота, которое приспособлено либо переоборудовано для медицинской эвакуации, а также возможности оказания неотложной медицинской помощи в пути;
 Санитарный транспорт — историческое название в конце XIX — начале XX века санитарно-транспортной части, которая входила в состав медицинской службы действующей армии.

Санитарный транспорт